Геннадий Левченко:
 Левченко, Геннадий Иванович (род. 1938) — российский промышленник, Герой Социалистического Труда.
 Левченко, Геннадий Петрович (род. 1947) — украинский политик, народный депутат Украины.